Высоковский — русская фамилия, женская форма Высоковская; а также топоним.

Известные носители 
 Высоковский, Александр Аркадьевич (1948—2014) — советский и российский урбанист, архитектор, исследователь.
 Высоковский, Александр Викторович (род. 1963) — российский актёр.
 Высоковский, Зиновий Моисеевич (1932—2009) — советский и российский актёр.

Топоним 
 Высоковский — посёлок в Солигаличском районе Костромской области России.